

Sigle 
 Paul Mellon Arts Center, un bâtiment situé sur le campus du Choate Rosemary Hall à Wallingford, aux États-Unis.
 Pete Maravich Assembly Center, une salle de basket-ball située à Baton Rouge, Louisiane.
 police militaire de l'État d'Acre, au Brésil.
 Prince Mahidol Award Conference, une conférence internationale annuelle consacrée aux politiques de santé publique.
 Provisional Military Administrative Council (en français : « Comité militaire administratif provisoire »), le premier nom du Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste établi en 1974 (ou Derg).
 Purchasing Management Association of Canada, en français : ACGA (Association Canadienne de Gestion des Achats).

Autres 
 parallelizable MAC, un algorithme de cryptographie.

 pMAc : petites machines à affranchir connectées, une catégorie postale de machine à affranchir autorisée par La Poste en France.